Rijnvoetbalkampioenschap 1920/21 (West-Duitsland), 1e editie
 Rijnvoetbalkampioenschap 1920/21 (Zuid-Duitsland), 13e editie